Татья́на Беля́ева:
 Беляева, Татьяна Анатольевна (род. 1950) — советская и российская художница — живописец, график, педагог.
 Беляева, Татьяна Ивановна (род. 1933) — советский архитектор, лауреат Государственной премии СССР.
 Беляева, Татьяна Ильинична (род. 1971) — советская и украинская дзюдоистка.
 Беляева, Татьяна Михайловна (1920—2012) — советский и российский лингвист, профессор СПбГУ.